Первенство Казахстана по футболу 2018 года — 24-й турнир Первой лиги, в котором принимает участие 12 клубов. Проходил в 2 круга с 1 апреля по 4 ноября 2018 года.

Участники

Изменения 

Вместо вышедших в Премьер-лигу «Жетысу» (Талдыкорган) и «Кызыл-Жар СК» (Петропавловск) из элитного дивизиона выбыли ФК «Тараз» и «Окжетпес» (Кокшетау).

Также из Второй лиги в Первую лигу вышел «Алтай» (Семей). Новичками Первой лиги также стали молодёжные команды «Жетысу Б» и «Актобе-Жас».

Фарм-клубы 

Согласно Регламенту соревнования, команды, входящие в структуру клубов Премьер-лиги, не имеют права бороться за выход в Премьер-лигу следующего сезона и участие в Кубке Казахстана.

География соревнования

Итоговая таблица

Переходные матчи

Бомбардиры 
  Абылайхан Махамбетов (Кыран) — 20 (2).
  Санат Жумаханов (Окжетпес) — 19.
  Никита Баженов (Окжетпес) — 16 (1).
  Айбар Жаксылыков (Жетысу Б) — 13.
  Алексей Шакин (Алтай) — 11.
  Даурен Кайкибасов (Алтай) — 11 (1).

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте vesti.kz 
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 2018 на сайте "Казахстанский футбол" 

Казахстан
Футбол в Казахстане в 2018 году
Первая лига Казахстана по футболу